

Географія 

 Олімпія — грецьке місто в номі Еліда, місце проведення Олімпійських ігор античності
 Олімпія — столиця штату Вашингтон, США

Клуби 
 Олімпія — польський футбольний клуб зі Замброва
 «Олімпія» — словенський футбольний клуб з Любляни
 «Олімпія» — парагвайський футбольний клуб з Асунсьйон
 «Олімпія» — молдовський футбольний клуб з Бєльці
 «Олімпія» — хокейний клуб з міста Калуша

Інше 
 Олімпія — концертна зала в Парижі
 Олімпія — фільм Лені Ріфеншталь
 Олімпія  — картина Едуарда Мане
 Олімпія — яхта Путіна.

Див. також 
 Олімпія (ім'я)
 Олімпіада (значення)